

Села:
 Благодатівка — Львівська область, Львівський район
 Благодатівка — Харківська область, Куп'янський район
 Благодатівка — Херсонська область, Бериславський район

Див. також 
 Благодатне
 Благодать